Comanador (colonitzador), persona al comandament d'una comenda a les colònies d'ultramar.
  Comanador militar, persona que tenia la missió de brindar seguretat militar als servents que se li havien comendat
  Comanador (religiós), persona que dirigeix una diòcesi, arxidiòcesi o abadia amb la cadira vacant.
  Comanadora, religiosa d'alguna de les ordes femenines vinculades a ordes militars.